Mike Ruddock – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby britannico
 Neil Ruddock – ex calciatore inglese